Maison de la Sirène peut faire référence à plusieurs édifices :

 la maison de la Sirène à Collonges-la-Rouge, dans le département français de la Corrèze
 autre nom de la maison des Trois Marchands à Avranches, dans le département français de la Manche